Álvez ist der Familienname folgender Personen:
 Basilio Álvez, uruguayischer Boxer
 Fernando Álvez (* 1959), uruguayischer Fußballspieler
 Gabriel Álvez (* 1974), uruguayischer Fußballspieler
 Jonatan Álvez (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Álvez (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Rodrigo Álvez (* 1991), uruguayischer Fußballspieler